Kendall County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Kendall County (Illinois)
 Kendall County (Texas)